Алексей Николаевич Редько (1924—1943) — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Алексей Редько родился 18 февраля 1924 года в селе Екатеринославка (ныне — Тюльганский район Оренбургской области). После окончания семи классов школы работал трактористом. В 1942 году Редько был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1943 году он окончил Туркестанское пулемётное училище. С октября того же года — в действующей армии, командовал пулемётным взводом 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

15 октября 1943 года взвод Редько одним из первых переправился через Днепр в районе посёлка Радуль Репкинского района Черниговской области Украинской ССР и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу. В том бою Редько лично уничтожил вражеский пулемёт и несколько огневых точек противника, но и сам погиб. Похоронен в братской могиле в Радуле.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу» младший лейтенант Алексей Редько посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Юные герои Витебщины. Минск, 1980.

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Репкинском районе